Герцог Сегорбе (duque de Segorbe) — титул, созданный арагонским королём Хуаном II в 1459 году для Энрике Арагонского (1445—1522), посмертного сына арагонского инфанта Генриха (1400—1445) и Беатрис де Пиментель, дочери Родриго Алонсо Пиментеля, 2-го графа де Бенавенте.

С 1789 по 1969 годы титул герцога Сегорбе и графа Ампурьяс носили герцоги Мединасели из рода Кордоба (Кордова).

История 
Титул герцога Сегорбе был учрежден в 1459 году Хуаном II Арагонским для своего племянника, 14-летнего Энрике де Арагона и Пиментель, сына Энрике де Трастамары (1400—1445), младшего брата королей Арагона Альфонсо V и Хуана II. В 1445 году в Калатаюде Энрике де Трастамара скончался от ран, полученных в битве при Ольмедо. Вскоре после этого родился его сын Энрике — будущий герцог Сегорбе.

Ядром владений его потомков был город Сегорбе в нынешней провинции Кастельон (автономное сообщество Валенсия). Герцогам Сегорбе также принадлежало в Руссильоне (на самом северо-востоке Испании) древнее графство Ампурьяс. В конце XVIII века род пресекся, а его титулы унаследовал род Кордоба (Кордова) в лице герцога Мединасели.

<div align=center style="padding: 0.5em; font-size:90%;">

См. также 
 Алонсо Фернандес де Кордоба и Фигероа
 Дом Мединасели
 Список грандов Испании

Ссылки 
 Duques de Segorbe
 Casa de Segorbe — Fundación Casa Ducal de Medinaceli

Герцоги Испании
Дом де Мединасели
Гранды Испании